Tyśmienica může být:

 Tyśmienica (vesnice) – vesnice v Lublinském vojvodství v Polsku
 Tyśmienica (řeka) – řeka v Polsku, pravý přítok Wieprze
 Tysmenycja (město) – město v Ivanofrankivské oblasti na Ukrajině polsky nazývané Tyśmienica
 Tysmenycja (řeka) – říčka ve Lvovské oblasti na Ukrajině polsky nazývaná Tyśmienica